Conneaut Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Conneaut Township (Ohio) (aufgelöst)
 Conneaut Township (Crawford County, Pennsylvania)
 Conneaut Township (Erie County, Pennsylvania)